«Basílica de Nuestra Señora del Pilar» puede referirse a:

 Catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, importante templo barroco de Zaragoza (España).
 Basílica Nuestra Señora del Pilar (Buenos Aires),  basílica ubicada en el barrio de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).